Tlalocomyia är ett släkte av tvåvingar. Tlalocomyia ingår i familjen knott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Knott
Tlalocomyia